R16 oder R-16 bezeichnet:

 R-16, die erste massengefertigte Interkontinentalrakete der UdSSR
 Renault 16, ein Mittelklassewagen
 R16 (Gabun), Regionalstraße in Gabun

R16